Hugo von Lerchenfeld ist der Name folgender Personen:

* Hugo von Lerchenfeld (Domherr) († nach 1216), deutscher Chronist und Domherr
 Hugo von Lerchenfeld-Köfering (1843–1925), deutscher Politiker und Diplomat
 Hugo Graf von und zu Lerchenfeld auf Köfering und Schönberg (1871–1944), deutscher Politiker (BVP) und Diplomat